Открытый чемпионат Мемфиса по теннису 2016 — 41-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в городе Мемфисе, США, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир прошёл с 8 по 14 февраля. Приз продолжал серию турниров в регионе.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Кэй Нисикори
 Парный турнир —  Сантьяго Гонсалес /  Мариуш Фирстенберг

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал единственный на турнире представитель Топ-10 и чемпион трёх предыдущих розыгрышей Кэй Нисикори (7-й в мире на тот момент). В итоге японец сумел победить на соревнованиях в четвёртый раз подряд, обыграв в финале американца Тейлора Фрица, который попал на турнир через уайлд-кард. По количеству титулов в одиночном разряде Нисикори вышел на чистое второе место за всю историю турнира.

В парном турнире прошлогодние чемпионы также смогли защитить титул. Сантьяго Гонсалес и Мариуш Фирстенберг в решающем матче переиграли № 4 посева Стива Джонсона и Сэма Куэрри.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Кэй Нисикори обыграл  Тейлора Фрица со счётом 6-4, 6-4.
 Нисикори выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фриц сыграл дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Сантьяго Гонсалес /  Мариуш Фирстенберг обыграли  Стива Джонсона /  Сэма Куэрри со счётом 6-4, 6-4.
 Гонсалес выиграл 1-й парный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фирстенберг выиграл 1-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Мемфиса

 Мировой тур ATP 2016
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

США
Теннис
Февраль 2016 года
2016